Campelo (Baião), een plaats in de Portugese gemeente Baião
 Campelo (Figueiró dos Vinhos), een plaats in de Portugese gemeente Figueiró dos Vinhos